De Massopoda zijn een groep dinosauriërs behorend tot de Sauropodomorpha.

In 2006 kwam de Zuid-Afrikaanse paleontoloog Adam Yates tot de conclusie dat de Plateosauridae binnen de Sauropodomorpha een tamelijk basale groep vormden, de eerste belangrijke aftakking binnen de Plateosauria. Hij had daarom behoefte aan een begrip dat de overige meer afgeleide sauropodomorfen aanduidde. Hij benoemde hiervoor een klade, monofyletische afstammingsgroep, Massopoda. De naam is een samentrekking van Massospondylidae en Sauropoda. In 2007 gaf hij een exacte definitie: de groep bestaande uit alle Sauropodomorpha die nauwer verwant zijn aan Saltasaurus dan aan Plateosaurus.

Niet alle analyses hebben een dergelijke structuur, topologie, van de stamboom als uitkomst en vaak is het begrip daardoor overbodig.

Het kladogram van Yates uit 2007 was als volgt:

Literatuur
 Yates, Adam M., 2006, "Solving a dinosaurian puzzle: the identity of Aliwalia rex Galton". In: Historical Biology", pp. 1-30.
 Yates, Adam M., 2007, "The first complete skull of the Triassic dinosaur Melanorosaurus Haughton (Sauropodomorpha: Anchisauria)". in: Barrett, Paul M. & Batten, David J., Special Papers in Palaeontology, vol. 77, pp. 9–55, ISBN 9781405169332

Sauropodomorpha